

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Rybnik (1) 
 24 czerwca 1989 r. (sobota),  Rybnik

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Polak Andrzej Marynowski z licencją niemiecką

Równe (2) 
 25 czerwca 1989 r. (niedziela),  Równe

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 12 sierpnia 1989 r. (sobota),  Debreczyn

Awans: 5+1 do finału światowego
Uwaga! Pavel Karnas i Igor Zwieriew zastąpili Petra Vandirka i Armando Castagnę, a Karl Maier - Ryszarda Franczyszyna

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Målilla (1) 
 30 kwietnia 1989 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 9 do finału szwedzkiego

Visby (2) 
 1 maja 1989 r. (poniedziałek),  Visby

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 16 maja 1989 r. (wtorek),  Nässjö
 17 maja 1989 r. (środa),  Nyköping
 18 maja 1989 r. (czwartek),  Karlstad

Awans: 5 do finału skandynawskiego

Finał duński 
 19 maja 1989 r. (piątek),  Vojens

Awans: 6 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 4 czerwca 1989 r. (niedziela),  Tampere

Awans: 7 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Tony Olsson zastąpił Jana Anderssona

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Finał brytyjski 
 22 maja 1989 r. (poniedziałek),  Coventry

Awans: 10 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 4 czerwca 1989 r. (niedziela),  Manchester – Belle Vue

Awans: 12 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 3 czerwca 1989 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 25 czerwca 1989 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9+1 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Rick Miller zastąpił Shawna Morana

Finał Interkontynentalny 
 13 sierpnia 1989 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 11 do finału światowego
Uwaga! Troy Butler zastąpił Sama Ermolenkę

1989
1989 w sporcie żużlowym